

Antropologia 
 Popolo Nara – gruppo etnico africano

Astronomia 
 7253 Nara – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Nara – città del Giappone, capoluogo della prefettura di Nara
 Nara – comune del Mali, capoluogo del circondario di Nara
 Nara – fiume della Russia
 Nara – regione turistica della Valle di Blenio, Svizzera
 Canale di Nāra – canale artificiale in Pakistan

Persone 
 Jang Nara – cantante, attrice e modella sudcoreana
 Kurumi Nara – tennista giapponese
 Setsuo Nara – cestista giapponese
 Tatsuki Nara – calciatore giapponese
 Wanda Nara – procuratrice sportiva e personaggio televisivo argentina

Storia 
 Periodo Nara – epoca della storia del Giappone

Altro 
 Nara – cacciatorpediniere della Marina Imperiale Giapponese
 Lingua nara (codice ISO 639-3 nrb)
 National Archives and Records Administration (NARA) – agenzia governativa statunitense
 Diocesi di Nara – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica in Tunisia